— японский астроном и первооткрыватель астероидов, который является научным сотрудником обсерватории Гэкко. Им было открыто в общей сложности 114 астероидов, 17 из которых были обнаружено совместно с другими японским астрономом Такэси Уратой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Акимаса Накамура
 Масанори Такэиси
 Сигэру Инода

Примечания

Ссылки 
 YAMAMOTO CIRCULAR

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов